Calqueerpapier is een goed lichtdoorlatende papiersoort, die voornamelijk op tekenkamers van architectenbureaus werd gebruikt. Van oudsher gebruikte men hiervoor rijstpapier. Hierop werden met Oost-Indische inkt transparante technische tekeningen getekend, waarvan daarna blauwdrukken werden gemaakt als kopie. Oost-Indische inkt loopt namelijk niet uit op dit papier en dus kunnen er scherpe lijnen met de trekpen op worden getrokken. Het product van een tekening op calqueerpapier wordt calque genoemd.

In de moderne tijd is het rijstpapier vervangen door polyesterfilm, dat minder vochtgevoelig en maatvaster is dan het organische papier.

Voor technisch tekenwerk wordt tegenwoordig echter meestal de computer gebruikt. De tekeningen worden dan zo nodig met behulp van een plotter of printer afgedrukt.

Papiersoort
Kantoor